Stylops spretus  — вид веерокрылых насекомых рода Stylops из семейства Stylopidae. Европа.
Паразиты пчёл видов Andrena saundersella Vikberg и A. spreta Perez (Andrena, Andrenidae). Лапки самцов 4-члениковые, усики 6-члениковые с боковыми отростками. Голова поперечная. Обладают резким половым диморфизмом: самцы крылатые (2 пары узких крыльев: передние маленькие и узкие, задние широкие), самки бескрылые червеобразные эндопаразиты.
Вид был впервые описан в 1918 году британским энтомологом Робертом Перкинсом (Robert Cyril Layton Perkins, 1866—1955) и именован по видовому названию одной из пчёл-хозяев.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Strepsiptera  на сайте Энциклопедия жизни eol.org 
 Strepsiptera Kirby, 1813 на сайте Biolib.cz  
 Kathirithamby, Jeyaraney. 2002. Strepsiptera. Twisted-wing parasites . The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/ 

Stylops
Животные, описанные в 1918 году
Насекомые Европы
Эндемики Европы